

Toponyme 

 Pachalik de Budin : principale province de la Hongrie ottomane
 Rue Pierre-Budin : une voie du  de Paris

Patronyme 

 Pierre-Constant Budin (1846-1907) : pédiatre obstétricien français ;
 Jackie Budin (?-), costumière française.

Divers 
 Signe de Budin : test clinique visant à savoir si le lait maternel est infecté ;
 Budins, ancien peuple de l'Europe orientale.

Voir aussi 
 , page d'homonymie.